JWC steht für
 Joint Warfare Centre, Stavanger
Junioren-Weltcup, Sportwettbewerb 
Jüdischer Weltkongress

Abkürzung